Yellowknife est la capitale des Territoires du Nord-Ouest au Canada depuis 1967, et l'unique ville de ce territoire.

Son nom vient des couteaux (knife en anglais) de cuivre utilisés par la première population des Chipewyans. La population actuelle est ethniquement mélangée et le gouvernement du territoire recense six langues parlées en nombre significatif: le chipewyan, le dogrib, l'esclave du Nord, l'esclave du Sud, l'anglais et le français.

En langue dogrib, la ville s'appelle Somba K'e (ce qui signifie « l'endroit où se trouve l'argent »).

La région était occupée par les amérindiens depuis le début du , mais la ville fut réellement fondée lors de la découverte d'or dans les années 1930. Elle abrite aujourd'hui une population de plus de 20 000 habitants (2006). Les gouvernements locaux, territoriaux et fédéraux sont les plus grands employeurs, devant l'industrie minière.

La ville est située sur les rives du Grand Lac des Esclaves, à l'embouchure de la rivière Yellowknife.

Territoires du Nord-Ouest